Aceasta este o listă de publicații apărute după 1989 în județul Mureș :

Publicații din Târgu Mureș

Publicații în limba română 
 Cuvântul Liber
 Zi de Zi
 Ziarul de Mureș
 Vatra

Publicații în limba maghiară 
 Népújság
 Vásárhelyi Hírlap, din 2018 apare sub numele de Székelyhon
 
 
 Maros-Mezőségi Kéve

Publicații științifice 
 Acta Universitatis Sapientiae

Publicații din Sovata 
 Sóvidék

Alte forme de mass-media

Televiziuni 
 TVR Tîrgu Mureș
 Erdély TV
 Sóvidék TV (Sovata)
 Televiziunea Târgu Mureș (TTM) (s-a desființat)

Posturi de radio 
 Radio Târgu Mureș
 Radio GaGa
 Erdély FM

Vezi și 
 Listă de ziare din România

Note 

Mureș
Publicații